ACTL steht für:

 Agência de Cooperação de Timor-Leste, Osttimoresische Agentur zur Zusammenarbeit
 Academia de Café de Timor-Leste, nun East Timor Coffee Institute

Abkürzung